Па́мятник Крыло́ву — памятник в Твери. Расположен в сквере между ул. Победы и ул. Бебеля.

История 
Памятник создан скульпторами С. Д. Шапошниковым и Д. В. Горловым и архитектором Н. В. Донских. Вокруг памятника располагаются горельефы на тему сюжетов басен Крылова.

Открыт 14 августа 1959 года.

Описание 
Памятник посвящен тверскому периоду жизни Крылова, тогда он еще не был баснописцем, а служил писарем в губернском магистрате.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Культура.рф 

Крылову
Здания и сооружения, построенные в 1959 году в России
Скульптуры 1959 года
Крылов
1950-е годы в Тверской области